El combate de Tarapacá puede referirse a:
 Combate de Tarapacá (1842): parte de la guerra entre Perú y Bolivia.
 Combate de Tarapacá (1933): parte de la guerra entre Colombia y Perú.